Kostel svatého Mikuláše Tolentinského může být:
 Kostel svatého Mikuláše Tolentinského (Vratěnín) – téměř zaniklý kostel ve Vratěníně
 Kostel svatého Mikuláše Tolentinského (Vysoké Veselí) – kostel ve Vysokém Veselí

Externí odkazy